Архиепархия Маланже () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Маланже, Ангола. В митрополию Маланже входят епархии Ндалатандо, Уиже. Кафедральным собором архиепархии Маланже является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
25 ноября 1967 года Римский папа Пий XII издал буллу «Inter sollicitudines», которой учредил епархию Маланже, выделив её из архиепархии Луанды и епархии Сильва-Порту (сегодня — Епархия Куито-Бие). В этот же день епархия Маланже в митрополию Луанды.

10 августа 1975 года епархия Маланже передала часть своей территории для возведения епархии Генрик-де-Кавальо (сегодня — Архиепархия Сауримо).

12 апреля 2011 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу «Cum in Angolia», которой возвёл епархию Маланже в ранг архиепархии.

Ординарии епархии 
 епископ Manuel Nunes Gabriel (5.12.1957 — 13.02.1962);
 епископ Pompeu de Sá Leão y Seabra (20.12.1962 — 7.04.1973);
 епископ Eduardo André Muaca (25.09.1973 — 10.08.1975);
 епископ Алешандри ду Нашсименту (10.08.1975 — 3.02.1977) — назначен архиепископом Лубанго;
 епископ Eugénio Salessu (3.02.1977 — 27.08.1998);
 архиепископ Luis María Pérez de Onraita Aguirre (27.08.1998 — 19.05.2012);
 архиепископ Бенедиту Роберту C.S.Sp. (19.05.2012 — 8.11.2020);
 архиепископ Лузизила Киала (с 29 сентября 2021 года).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Inter sollicitudines , AAS 50 (1958), стр. 300 
  Булла Cum in Angolia

Ссылки 
 Информация  
 Информация  

Католические епархии Анголы